Oslo Grand Prix är Norges största travlopp. Loppet körs över distansen 2 100 meter med autostart på Bjerke Travbane i Bjerke utanför Oslo varje år i juni. Förstapris i loppet är normalt 1,5 miljoner norska kronor men år 2020 reducerades vinstsumman till 350 000 NOK på grund av inkomstbortfall till följd av coronapandemin. 2022 är förstapriset 1,2 miljoner norska kronor. Det är ett Grupp 1-lopp, det vill säga ett lopp av högsta internationella klass.

Vinnare

Fotnoter

Referenser

Noter 

Norska travlopp
Återkommande sportevenemang med premiär 1966
Sportevenemang i Oslo